Светско првенство у хокеју на леду 1992. је било 56. светско хокејашко првенство које се одржало од 28. априла до 10. маја 1992. у Чехословачкој - Група А,  Аустрији – Група Б, Великој Британији - Група Ц1 и Јужноафричкој Републици - Група Ц2. 
Светско првенство је по 6. пут освојила Шведска.

Светско првенство Група А – Праг, Братислава, Чехословачка
У Групи А су се такмичиле дванаест најбоље рангираних репрезентација које су биле подељене у две групе са по шест екипа. По четири првопласиране екипе пласирале су се у четвртфинале. Шестопласиране екипе из обе групе одиграле утакмицу за опстанак у Групи А Светског првенства.

Група 1

Група 2

Утакмица за 11. место 

Пољска је испала у Групу Б.

Плеј-оф рунда

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмцица за 3. место

Финале

Светско првенство Група Б – Клагенфурт, Филах, Аустрија
У Групи Б су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле за пласман од тринаестог до двадесетог места. Првопласирана екипа је остварила пласман у Групу А. Последњепласирана екипа је испала у Групу Ц1.

Светско првенство Група Ц1 – Кингстон на Халу, Велика Британија
У Групи Ц1 су се такмичиле шест репрезентација које су се бориле за пласман од двадесетпрвог до двадесетшестог места. Првопласирана екипа је остварила пласман у Групу Б.

Светско првенство Група Ц2 – Јоханезбург, Јужноафричка Република
У Групи Ц2 су се такмичиле шест репрезентација које су се бориле за пласман од двадесетседмог до тридесетдругог места. Првопласирана екипа је остварила пласман у Групу Ц1.

Спољашње везе 

Комплетни резултати

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Чехословачкој
Хокеј на леду у Аустрији
Хокеј на леду у Уједињеном Краљевству
Хокеј на леду у Јужноафричкој Републици
Хокеј на леду у 1992.